

1 декабря 
 Беназераф, Хосе (90) — французский режиссёр, сценарист и продюсер  .
 Ватанабэ, Йосинори (71) — японский якудза, пятый кумито (верховный «крёстный отец») Ямагути-гуми (1989—2005) .
 Вега, Видаль (48) — парагвайский лидер крестьянского движения; убит .
 Видж, Рейнольд (62) — американский режиссёр, сценарист и продюсер, четырёхкратный номинант на премию Эмми .
 Иоанн (84) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Атлантский (1981—1988), епископ Аморийский (с 1992). 
 Коул, Митчелл (27) — британский футболист, трёхкратный обладатель Трофея футбольной ассоциации (2004—2005, 2006—2007, 2008—2009); гипертрофическая кардиомиопатия .
 Кочнева, Надежда Яковлевна (85) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1981) 
 Криглер, Джон (76) — американский баскетболист, чемпион мужского дивизиона I НАСС по баскетболу (1958) .
 Мартыненко, Олег Григорьевич (76) — теплофизик. Академик Национальной академии наук Беларуси (1991) .
 Мигалкин, Александр Васильевич (54) — министр внешних связей Республики Саха (Якутии) (1999—2006) 
 Мустаев, Шамиль Асгатович (83) — председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР (1986—1990). .
 Таманг, Бхим Бахадур (78) — непальский политик, лидер Непальского конгресса, бывший министр юстиции .
 Тейлор, Фил (95) — британский футболист и тренер («Ливерпуль»), чемпион Англии (1947), старший тренер «Ливерпуля» (1956—1959) .
 Уэлан, Джеймс (79) — американский журналист, первый главный редактор газеты «The Washington Times» .
 Фокс, Стив (54) — британский футболист .
 Часкалсон, Артур (81) — главный судья Южно-Африканской Республики (2001—2005) .

2 декабря 
 Верисиму, Азумир (77) — бразильский футболист, обладатель приза «Серебряный мяч» чемпионата Португалии по футболу (1962) .
 Нараги, Эхсан (86) — иранский социолог и писатель, директор молодёжного подразделения ЮНЕСКО (1980—1996) 
 Пиньятари, Десиу (85) — бразильский поэт, эссеист, переводчик.
 Скорук, Анатолий Владимирович — президент футбольного клуба «Скорук» в Днепропетровской области (Украина), депутат Днепропетровского областного совета; погиб в автокатастрофе .

3 декабря 
 Барковский, Владислав Викторович (68) — советский автогонщик, комментатор, каскадёр и артист кино, двукратный чемпион СССР (1974, 1976). 
 Бергрен, Томми (62) — шведский футболист, лучший бомбардир чемпионата Швеции по футболу (1978) .
 Борисенко, Георгий Константинович (90) — советский шахматист. 
 Виллемс, Йерун (50) — нидерландский актёр . (:nl:Jeroen Willems)
 Казимирова, Екатерина Григорьевна (90) — актриса Кишиневского театра драмы имени М. Эминеску, народная артистка Молдавской ССР .
 Кротков, Борис Александрович (84) — советский и российский журналист и дипломат .
 Маруф, Мохаммед (62 или 63) — шри-ланкийский политик .
 Хитрук, Фёдор Савельевич (95) — советский и российский режиссёр анимационного кино, народный артист СССР (1987) 
 Шоу, Джанет (46) — австралийская велосипедистка, двукратный бронзовый призёр летних Паралимпийских игр в Афинах (2004) .

4 декабря 
 Абу Заид — пакистанский террорист, один из лидеров «Аль-Каиды» .
 Белов, Василий Иванович (80) — российский и советский писатель, лауреат Государственной премии СССР .
 Бобошко, Иван Павлович (82) — украинский футболист, выступавший за донецкий «Шахтёр» .
 Боллак, Жан (89) — французский филолог, философ, историк греческой философии, переводчик .
 Калеро, Мигель (41) — колумбийский футболист, бывший вратарь сборной Колумбии по футболу .
 Кизеветтер, Петер (67) — немецкий классический композитор .
 Клуц, Мирослав (90) — чехословацкий хоккеист, член сборной Чехословакии по хоккею с шайбой (1953—1956) .
 Куватов, Георгий Андреевич (62) — главный врач Челябинской дорожной клинической больницы Южно-Уральской железной дороги, ученый, изобретатель .
 Купер, Бесси (116) — американская долгожительница, старейший житель Земли с 21 июня 2011 г. до 4 декабря 2012. 
 Милинкович, Бранислав (52) — посол Сербии при НАТО; самоубийство. 
 Монклар, Робер (82) — французский баскетболист, трёхкратный бронзовый призёр, чемпионата Европы (1951, 1953, 1959) .
 Сарсенов, Максим Темирбулатович (76) — казахстанский журналист .
 Харви, Джонатан (73) — британский композитор .
 Щанкин, Сергей — казахстанский музыкант, барабанщик группы «Адаптация» .

5 декабря 

 Брубек, Дэйв (91) — американский джазовый пианист. 
 Геккиев, Казбек (28) — ведущий ГТРК «Кабардино-Балкария»; убит .
 Игнатий IV (91) — Патриарх Антиохийский и всего Востока; инсульт .
 Крамаренко, Григорий Иванович (87) — танкист, полковник, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 
 Мёрдок, Элизабет (103) — австралийская филантропка и общественный деятель, мать Руперта Мёрдока .
 Ниаре, Ив (35) — французский толкатель ядра, серебряный призёр чемпионата Европы в помещении (2009); ДТП .
 Нимейер, Оскар (104) — бразильский архитектор, пионер и экспериментатор в области железобетонной архитектуры, старейший архитектор планеты .
 Смит, Даг (75) — шотландский футболист, игрок «Данди Юнайтед» (1958—1976). 
 Таиров, Олег Петрович (66) — российский антиквар, директор галереи «Бельведер», член Правления Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров (МКААД) и вице-президент Гильдии оценщиков .
 Чанг Марин, Карлос Франсиско (90) — панамский коммунист.

6 декабря 
 Абиа Битео Борико, Мигель (51) — премьер-министр Экваториальной Гвинеи (2004—2006) .
 Александров, Виктор Михайлович (76) — советский и российский учёный-механик, доктор физико-математических наук, профессор .
 Вас, Педро (49) — министр иностранных дел Уругвая (2009—2010). 
 Вилямовский, Валерий Яковлевич (74) — заслуженный тренер России, генеральный директор Велосипедного спортивного клуба «Динамо» .
 Дидерих, Бим (90) — люксембургский велосипедист, победитель этапов Тур де Франс (1950—1952) .
 Иванов, Герасим Петрович (94) — протоиерей, настоятель храма Архистратига Михаила на проспекте Вернадского, церковный живописец .
 Казинян, Карине Лорисовна (57) — посол Армении в Великобритании и Ирландии (с 8.09.2011), заместитель министра иностранных дел Армении (2009—2011) .
 Кэссиди, Эд (89) — американский музыкант, один из основателей и барабанщик группы «Spirit» .
 Ллойд-Лэнгтон, Хью (61) — английский музыкант, гитарист группы «Hawkwind» .
 Лысенкова, Софья Николаевна (88) — учитель начальных классов средней школы № 587, народный учитель СССР. 
 Радзявичюс, Стасис (92) — литовский актёр театра и кино .
 Состеро, Джованни (48) — итальянский астроном, чьим именем назван астероид 9878 Sostero (en) .
 Шапошников, Вячеслав Иванович (77) — советский и российский прозаик и поэт.

7 декабря 
 Альбрехт, Бертольд (58) — немецкий миллиардер, наследник компании Aldi . (О смерти объявлено в этот день.)
 Беннигсен-Броксоп, Мария Александровна (67) — востоковед-политолог, эксперт по современной политической истории мусульманских народов бывшего СССР..
 Васильев, Александр Георгиевич (64) — чувашский композитор .
 Гранатюк, Пётр Николаевич (89) — Полный кавалер ордена Славы.
 Дон Бин (80) — британский авиатор, основатель Авиашоу RAFA Шорхэм . (О смерти объявлено в этот день.)
 Дюран, Жильбер (91) — французский социолог, антрополог, религиовед. 
 Крёйсинга, Рулоф (90) — нидерландский врач и политический деятель, министр обороны (1977—1978) .
 Ле Гон, Дженни (96) — американская актриса  .
 Хаус, Уильям (89) — американский врач, изобретатель Кохлеарного имплантата, первого изобретения, которое восстанавливает одно из пяти чувств человека .
 Хауф, Денис (80) — бельгийский футболист, член сборной Бельгии по футболу, участник чемпионата мира (1954) .

8 декабря 
 Синдицкий, Дмитрий (30) — российский музыкант, лидер группы «Солнце Лауры», администратор сайта «Гражданской обороны»; ДТП .

9 декабря 
 Вудланд, Норман Джозеф (91) — американский изобретатель, один из создателей штрихового кода .
 Гов, Анат (58) — израильский драматург и сценарист .
 Досадин, Владимир Николаевич (79) — музыкант, педагог, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор РАМ им. Гнесиных .
 Мур, Патрик (89) — британский астроном и телеведущий .
 Нелис, Андре (77) — бельгийский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) .
 Оськин, Тихон Юрьевич (38) — российский актёр. 
 Ривера, Дженни (43) — мексикано-американская певица; авиакатастрофа .
 Розен, Чарльз (85) — американский пианист .
 Скикки, Риккардо (59) — итальянский режиссёр .
 Скопинцев Олег Валентинович (49) — российский контрразведчик, генерал-полковник, бывший первый заместитель руководителя Службы контрразведки ФСБ России; авиакатастрофа .
 Федорчук, Виталий Витальевич (70) — российский ученый-математик, заведующий кафедрой общей топологии и геометрии механико-математического факультета МГУ .
 Белашов Александр Владимирович (54) — заместитель председателя Арбитражного суда РСО- Алания
 Юрков, Борис Павлович (91) — советский военный, генерал, участник Великой Отечественной войны.

10 декабря 
 Ахмед, Яджуддин (81) — президент Бангладеш (2002—2009) .
 Бакулин, Владимир Николаевич (73) — советский борец классического стиля, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968). 
 Волохов, Александр Николаевич (89) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) .
 Зайцев, Александр Денисович (66) — белорусский сценарист («Мёд осы», «Гладиатор по найму») .
 Делла Каза, Лиза (93) — швейцарская оперная певица .
 Кораллов, Марлен Михайлович (87) — литературный критик, узник ГУЛАГа, член правления Московского общества «Мемориал» .
 Кос, Хесус де (88) — испанский революционер.
 Уоллес, Реджиналд Джеймс (93) — губернатор островов Гилберта (1978—1979). 
 Шаблаускас, Артурас (49) — литовский актёр, театральный режиссёр .
 Цур, Дан (86) — израильский ландшафтный архитектор.
 Юницкий, Игорь Михайлович (74) — бывший председатель псковского горисполкома .
 Яздовский, Валерий Александрович (82) — инженер НПО «Энергия», член отряда космонавтов в 1968—1983 годах, бортинженер дублирующего экипажа космического корабля «Союз-13» .

11 декабря 
 Баймукашев, Юрий Дюсенгалиевич (71) — казахский скульптор.
 Бланкенхейм, Тони (90) — немецкий оперный певец .

 Вишневская, Галина Павловна (86) — российская оперная певица, солистка Большого театра, народная артистка СССР, лауреат премии Правительства России .
 Гегерликова, Антония (89) — чешская актриса .
 Молчанов, Александр Фомич (70) — председатель Николаевского горисполкома (1982—1990) .
 Хиршман, Альберт (97) — американский экономист 

 Шанкар, Рави (92) — индийский музыкант и композитор, широко известен как виртуоз игры на ситаре .

12 декабря 
 Воронков, Владимир Романович (92) — пилот, лейтенант штурмовой авиации, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 
 Иванов, Александр Леонидович (59) — советский футболист, игрок ростовского «Ростсельмаша» (1973—1976 и 1983—1985), лучший бомбардир в истории клуба. 
 Пименов, Николай Фёдорович (89) — Полный кавалер ордена Славы.
 Свами, Нитиананд (85) — индийский политик, первый премьер-министр штата Уттаракханд (2000—2001) .

13 декабря 
 Альфаро, Андреу (83) — испанский скульптор .
 Кустинская, Наталья Николаевна (74) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации (1999). 
 Левкович, Василий Львович (91) — последний полковник Украинской повстанческой армии .
 Миура, Мидори (64) — японская переводчица российской литературы .
 Фризен, Джил (75) — американский продюсер, руководитель фирмы звукозаписи A&M Records (1977—1990). В 2014 году посмертно удостоен премии «Оскар» .
 Хэнлон, Джек (96) — американский актёр .
 Чайковская, Ольга Георгиевна (95) — публицист, внучатая племянница композитора Петра Ильича Чайковского 
 Шаймерденов, Ербол Шаймерденович (58) — казахстанский поэт и писатель-публицист .
 Эрцог, Морис (93) — французский альпинист и политик, министр по делам молодёжи и спорта (1958—1966) .
 Ясин, Абдельссалам (84) — марокканский радикальный исламский лидер .

14 декабря 
 Кондратьева, Аделина Вениаминовна (92) — переводчица.
 Жвавый, Николай Фёдорович (74) — ректор Тюменской государственной медицинской академии (1977—1998) .
 Келли, Алида (69) — итальянская актриса  .
 Кёсте, Клаус (69) — немецкий гимнаст (ГДР), чемпион летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972) .
 Лэнза, Адам Питер (20) — совершивший массовое убийство в начальной школе «Сэнди-Хук», самоубийство.
 Мельник, Леонид (58) — российский художник-карикатурист .
 Моргунов, Анатолий Яковлевич (67) — российский тележурналист .
 Шульц, Марк Борисович (76) — мэр Тынды (1991—2004 и с 2008) .

15 декабря 
 Анисимов, Юрий Сергеевич (74) — советский яхтсмен, чемпион Европы (1968) 
 Ваншенкин, Константин Яковлевич (86) — советский и российский поэт, автор слов знаменитых песен «Я люблю тебя, жизнь», «Алёша», «Вальс расставания», Лауреат Государственной премии РФ .
 Измайлова, Гузель Мансафовна (57) — советская и российская актриса. Заслуженная артистка Башкортостана. 
 Инясевский, Кирилл Александрович (88) — главный тренер сборной СССР по плаванию (1961—1967 и 1969—1972), заслуженный тренер СССР .
 Ладейщиков, Вячеслав Иванович (63) — российский футбольный тренер .
 Олтуски, Энрике (82) — кубинский революционер и политик, лидер «Движения 26 июля», бывший министр связи и министр по делам рыбного промысла 
 де Пуч, Луис Мария (67) — испанский политик, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (2008—2010) .
 Рахимов, Равиль Галеевич (54) — артист и режиссёр Оренбургского областного театра кукол, заслуженный артист России 
 Сафронов Юрий Фёдорович (72) — русский врач, подполковник медицинской службы г. Славянск-на-Кубани, г. Северск, Россия.
 Якова, Патрик (64) — нигерийский политик, губернатор штата Кадуна, авиакатастрофа .

16 декабря 
 Гулиев, Нифталы — азербайджанский судья международной категории по боксу .
 Паршин, Николай Иванович (83) — футболист, игрок «Спартака» (1949—1957), трехкратный чемпион СССР (1952, 1953, 1956), обладатель Кубка СССР (1950) 
 Плохотнюк, Борис Владимирович (63) — депутат Государственной Думы РФ четвёртого созыва (2003—2007), член фракции партии «Единая Россия» 
 Рубинчик, Юрий Аронович (89) — советский и российский филолог-иранист.

17 декабря 
 Адам, Чарли (старший) (50) — шотландский футболист, тренер. Отец футболиста Чарли Адама (младшего). 
 Иноуи, Дэниел (88) — американский политик, сенатор США от штата Гавайи, временный председатель Сената США (с 2008). 
 Манфредини, Дина (115) — итальянско-американская долгожительница, старейший житель Земли c 4 декабря 2012 года. 
 Меса, Арнальдо (45) — кубинский боксер, серебряный призёр Олимпийских игр в Атланте (1996). 
 Объедков, Александр Иванович (74) — режиссёр телекомпании «Оскемен» (Усть-Каменогорск, Казахстан); погиб в результате пожара .
 Панов, Николай Николаевич (68) — глава Плюсского района Псковской области (1997—2000), народный депутат СССР (1989—1991). 
 Рудин, Рудольф Григорьевич (83) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР, «пан Гималайский» из Кабачка «13 стульев».
 Телегин, Николай Николаевич (66) — генеральный конструктор Научно-исследовательского машиностроительного института, лауреат Государственной премии СССР

18 декабря 
 Азбель, Леонид Игоревич (48) — исполнитель русского шансона, солист группы «Мишки на Севере» 
 Васильев, Юрий Константинович (74) — заслуженный тренер России по велоспорту. 
 Ёнэнага, Кунио (69) — президент Японской ассоциации сёги (2005—2012) 
 Заяев, Анатолий Николаевич (81) — советский футболист, советский и украинский тренер, первый чемпион Украины (1992, «Таврия», тренер). 
 Калоянчев, Георги (87) — болгарский актёр  .
 Мехия, Харви — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Яракуянос»; огнестрельное ранение, полученное во время ограбления .
 Паттерсон, Джим (84) — шотландский футболист, чемпион Шотландии (1951), лучший бомбардир клуба «Куин оф зе Саут» .
 Салех, Мустафа ульд Мухаммед (76) — президент Мавритании (1978—1979) .
 Сухотин, Анатолий Константинович (90) — советский и российский учёный, доктор философских наук, профессор, действительный член Международной академии наук высшей школы.
 Стейнманн, Дэнни (70) — американский кинорежиссёр («Пятница, 13-е: Новое начало») 
 Хризостом (73) — епископ Сербской православной церкви, управляющий Жичской епархией (2003—2012)

19 декабря 
 Борк, Роберт (85) — американский юрист и политик, временный Генеральный прокурор США (1973) .
 Гостомыслов, Александр Петрович (72) — советский и российский прозаик, публицист (Санкт-Петербург) .
 Дерябин, Борис Анатольевич (75) — машинист автоскрепа Вяземского дорожно строительного управления, Герой Социалистического Труда. 
 Дэвис, Колин (79) — британский автогонщик, победитель Targa Florio (1964) .
 Жобе, Жорж (51) — бельгийский мотогонщик, пятикратный чемпион мира по мотокроссу .
 Кроше, Поль (92) — французский актёр  .
 Липкин-Шахак, Амнон (68) — 15-й начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля, лейкоз. 
 Накадзава Кэйдзи (73) — американский художник и писатель японского происхождения («Босоногий Гэн») .
 Осипов, Вячеслав Константинович (75) — кандидат технических наук, депутат Государственной Думы V и VI созывов, заместитель председателя комитета по науке и наукоемким технологиям .
 Прибылов, Николай Анисимович (91) — летчик-штурмовик, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны .
 Хлопкин, Николай Сидорович (89) — физик-ядерщик, академик РАН (1992), советник директора Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, Герой Социалистического Труда 
 Штрук, Петер (69) — немецкий политик, министр обороны ФРГ (2002—2005) .

20 декабря 
 Клаудиус, Лесли (85) — индийский хоккеист на траве британского происхождения, трёхкратный олимпийский чемпион 1948, 1952 и 1956 годов. 
 Крэндалл, Ричард (64) — американский физик и программист .
 Маккраклин, Джимии (91) — американский композитор и ритм-н-блюзовый певец .
 Мержанов, Виктор Карпович (93) — советский и российский пианист, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, народный артист СССР (1990). 
 Окулова, Беатриса Васильевна (74) — профессор кафедры музыкального воспитания Ярославского государственного театрального института, заслуженная артистка Российской Федерации. 
 Рено, Альбер (92) — канадский хоккеист, чемпион зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948) .
 Рестон, Тельма (73) — бразильская актриса  .
 Стивенс, Деннис (79) — британский футболист, обладатель кубка Англии по футболу (1958), чемпион Англии (1963) .

21 декабря 
 Дженсен, Элвуд (91) — американский исследователь в области медицины, внёсший значимый вклад в теорию и практику борьбы с раком .
 Дорман, Ли (70) — американский музыкант, бас-гитарист группы «Iron Butterfly» .
 Магд-Соэп, Каролина де (77 или 78) — бельгийская славистка.
 Макенти, Шэйн (56) — ирландский политик, министр продовольствия с 2011 года .
 Яковлев, Владимир Николаевич (60) — советский баскетболист, чемпион СССР (1975), обладатель Кубка Кубков (1973, 1975), в составе ленинградского «Спартака»

22 декабря 
 Амаш, Мириам (124 ?) — израильская долгожительница, кандидат на звание самой престарелой женщины в мире .
 Билур, Башир Ахмед (69) — пакистанский политик, один из лидеров Национальной партия Авами, старший министр провинции Хайбер-Пахтунхва, убит .
 Вапневски, Петер (90) — немецкий историк .
 Воробьёв, Аркадий Никитич (88) — советский тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, тренер, учёный 
 Греко, Эмидио (74) — итальянский сценарист и режиссёр  .
 Гумеров, Фарит Ишмухаметович (67) — российский спортсмен и судья международной категории по бильярдному спорту .
 Колмогоров, Вадим Леонидович (81) — учёный-механик, член-корреспондент РАН .
 Легатова, Квета (93) — чешская писательница .
 Лим Кенг Яик (73) — малайзийский политик, министр .
 Скаччиа, Майк (47) — американский музыкант, гитарист группы Ministry, сердечный приступ .
 Уитни, Марва (68) — американская певица .
 Хазиахметов, Шамиль Сафуанович (71) — российский башкирский писатель.

23 декабря 
 Иво, Ледо (88) — бразильский поэт и прозаик .
 Тудор, Кристиан (30) — румынский футболист, выступавший за «Аланию» и «Москву», цирроз печени .

24 декабря 
 Беннетт, Ричард Родни (76) — британский композитор, трёхкратный номинант на премию «Оскар»  .
 Дёрнинг, Чарльз (89) — американский актёр, двукратный номинант на премию «Оскар» («Собачий полдень», «Тутси») 
 Драке, Бруно (74) — латвийский баскетболист «ВЭФ» (1959—1968), призёр чемпионатов СССР (1960, 1966) .
 Клагмен, Джек (90) — американский актёр, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми» («12 разгневанных мужчин») 
 Ковалевич, Олег Дмитриевич (58) — начальник Управления боевой подготовки Сухопутных войск (2007—2010), генерал-лейтенант в отставке. 
 Козачков, Валентин Фёдорович (78) — актёр кино, режиссёр Одесской киностудии с 1966. 
 Коллинз, Рэй (76) — американский рок-музыкант, бывший вокалист группы «The Mothers of Invention» .
 Копаев, Юрий Васильевич (75) — советский и российский физик, академик РАН, директор Отделения физики твёрдого тела Физического института РАН (с 1995 года). 
 Петров, Иван Петрович (86) — главный режиссёр Государственного молодёжного театра «Творческая мастерская» г. Петрозаводск (1988—2006), народный артист России. 
 Хайдуров, Ефим Леонтьевич (87) — заслуженный тренер СССР по пулевой стрельбе, выдающийся конструктор спортивных пистолетов .

25 декабря 
 Герценберг, Леонард Георгиевич (78) — российский лингвист, специалист в области иранской филологии и сравнительно-исторического индоевропейского языкознания.  
 Жеруков, Борис Хажмуратович (54) — ректор Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии им. В. М. Кокова. Убит .
 Стамбеков, Турганбек Мухаметкалиевич — и. о. главы пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана, полковник. Авиакатастрофа .
 Турки ибн Султан Аль Сауд (53) — саудовский принц, заместитель министра культуры и информации (с 2011);сердечный приступ .
 Шнайдер, Отмар (84) — австрийский горнолыжник, чемпион и серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Осло (1952) .

26 декабря 
 Андерсон, Джерри (83) — британский кинопродюсер, кинорежиссёр и сценарист. 
 Басс, Фонтелла (72) — американская соул-певица. 
 Батеман, Пауль (93) — американский математик, соавтор гипотезы Батемана—Хорна (en) .
 Бойченко, Виктор Кузьмич (87) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ватанабэ, Харухиса (31) — японский путешественник; ДТП 
 Григорьев, Фёдор Андреевич (73) — российский ученый-юрист, президент Саратовской государственной юридической академии .
 Дударов, Ибрагим Султанович (38) — заместитель муфтия Северной Осетии, председатель исполкома Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия-Алания; убит .
 Дьяконов, Дмитрий Игоревич (63) — российский физик-теоретик .
 Корчагин, Владимир Владимирович (88) — русский советский и российский писатель-фантаст. 
 Пётр (85) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Христопольский (1995—2012). 
 Рой, Арчи (88) — британский астроном, чьим именем назван астероид (5806) Archieroy .
 Филонович, Ростислав Дмитриевич (86) — ветеран-подводник, вице-адмирал

27 декабря 

 Арсланова, Закия Шайдулловна (93) — актриса Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури (1949—1987), народная артистка Башкортостана. .
 Борейко, Валентин Васильевич (79) — российский гребец, чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960) по академической гребле (двойка распашная без рулевого). .
 Кэри, Гарри младший (91) — американский актёр .
 Мэй, Эдгар (83) — американский журналист и политик, лауреат Пулитцеровской премии (1961) .
 Новиков, Евгений Петрович (76) — первый Президент Союза биатлонистов России (1992—1995), мастер спорта по лыжным гонкам, тренер. .
 Поляков, Юрий Александрович (91) — советский и российский историк, академик РАН (1997). .
 Пончаев, Жафяр Насибуллович (72) — имам-хатыб, муфтий Санкт-Петербургской соборной мечети, глава Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России .
 Путткамер, Еско фон (79) — американский аэрокосмический инженер и менеджер НАСА немецкого происхождения. .
 Сапожников, Григорий Кириллович (62) — советский украинский футболист, игрок одесского «Черноморца» (1969—1977). 
 Шварцкопф, Норман (78) — американский военачальник, возглавлявший группировку Многонациональных сил во время войны в Персидском заливе в 1990—1991 годах, полный генерал .

28 декабря 
 Архипенко, Фёдор Фёдорович (91) — лётчик, Герой Советского Союза (1945) .
 Дробны, Вацлав (32) — чешский футболист, капитан Молодёжной сборной Чехии по футболу (2000—2002), чемпион Европы (2002); несчастный случай .
 Парадович, Тадеуш (56) — польский кинорежиссёр .
 Шаклеин, Владимир Андреевич (75) — советский диссидент, российский правозащитник .
 Шеффер, Эммануэль (88) — израильский футбольный тренер, старший тренер сборной Израиля по футболу (1968—1971, 1978—1980) .

29 декабря 
 Акимова, Александра Фёдоровна (90) — советская лётчица, штурман 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, Герой Российской Федерации .
 Губерман, Евгений Александрович (57) — бывший барабанщик группы «Аквариум» .
 Елютин, Александр Вячеславович (75) — учёный-металлург, один из организаторов отечественной редкометаллической промышленности, академик РАН .
 Олдридж, Майк (73) — американский музыкант, лауреат премии «Грэмми» .
 Рейес Монтеон, Сальвадор (76) — мексиканский футболист, нападающий, игрок национальной сборной. Участник ЧМ-1958, 1962, 1966 .
 Рис-Могг, Уильям (84) — британский журналист, редактор «The Times» (1967—1981) .
 Роша, Паоло (77) — португальский режиссёр  .
 Топар, Жан (90) — французский актёр .

30 декабря 

 Вёзе, Карл (84) — американский учёный, обнаруживший «универсальную» молекулу, которая присутствует у всех организмов и связана с синтезом белка. 
 Зиборов, Олег Евгеньевич (55) — российский дипломат, переводчик с немецкого, музыкальный критик. 
 Кобец, Константин Иванович (73) — первый и последний Министр обороны РСФСР (20.08—09.09.1991), заместитель Министра обороны РФ (1993—1997), генерал армии .
 Леви-Монтальчини, Рита (103) — итальянский нейробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (1986), старейший лауреат этой премии .
 Сичкарь, Светлана Петровна (76) — советский и российский художник-мультипликатор. .
 Хопкинс, Майк (53) — новозеландский звукорежиссёр, двукратный лауреат премии «Оскар» .
 Ширдаун, Джон (88) — канадский дипломат, один из организаторов операции «Канадская хитрость» по спасению американских дипломатов в Иране .

31 декабря 
 Брагги, Мойсес (104) — испанский врач, пацифист; участник Гражданской войны в Испании на стороне республиканцев.
 Лине, Велта Мартыновна (89) — советская и латвийская актриса, Народная артистка СССР.
 Молодцова-Руденко, Стелла Семёновна (85) — музыковед, пианистка, преподаватель Астраханской государственной консерватории, телеведущая .
 Роже, Жан-Анри (62—63) — французский режиссёр, сценарист и актёр, призёр Каннского кинофестиваля (1981)  .